DGM steht für:
 DGM (Band), eine italienische Progressive-Metal-Band
 Deutsche Geländewagen Meisterschaft
 Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
 Deutsche Gesellschaft für Mediation
 Deutsche Gesellschaft für Meeresforschung
 Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung
 Deutsche Gesellschaft für Musikpsychologie
 Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung
 Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke
 Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
 Deutsche Gesellschaft zu Montreal
 Digitales Geländemodell
 Discipline Global Mobile, eine von Robert Fripp betriebene Plattenfirma
 Devlet Güvenlik Mahkemesi, siehe: Staatssicherheitsgericht (Türkei)
 Deputy General Manager, englisch für stellvertretender Geschäftsführer

DGM